Пётр Леванидов:
 Леванидов, Пётр Александрович (1864—1937) — волостной старшина, депутат IV Государственной думы от Архангельской губернии.
 Леванидов, Пётр Яковлевич — георгиевский кавалер, полковник; № 1228; 26 ноября 1795.